est la formule brute de plusieurs isomères.

 3,4-méthylènedioxyamphétamine, numéro CAS , , racémique
 (R)-3,4-méthylènedioxyamphétamine, numéro CAS 
 (S)-3,4-méthylènedioxyamphétamine, numéro CAS 
 phénacétine, numéro CAS